Poniższa lista przedstawia państwa lub terytoria zależne (pozycje nieponumerowane) uszeregowane według wielkości PKB (w USD według parytetu siły nabywczej) w 2019 r. Dane wyrażono w cenach bieżących (tzn. nie wyeliminowano efektu wzrostu cen), a zatem mogą one służyć jedynie do porównań realnego PKB między państwami w wybranym roku, ale nie można na ich podstawie określić realnego wzrostu PKB. Dane pochodzą z raportu "World Economic Outlook Database" opublikowanego 13 października 2020 r. przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Zobacz też 
 Lista państw świata według PKB nominalnego
 PKB per capita
 Lista państw świata według PKB nominalnego per capita
 Lista państw świata według PKB (parytet siły nabywczej) per capita

Przypisy 

Wskaźniki makroekonomiczne
Listy związane z gospodarką